Abdul Hamid Halim (1864–1943) szultán
Abdul Hamid Halim (1962–2009) partbíró